Karl Dittmarsch ist der Name folgender Personen:

* Karl Dittmarsch (Schriftsteller) (1819–1893), österreichischer Druckereiunternehmer und Schriftsteller

Siehe auch:
 Carl Dittmarsch